Borodino  (en ucraniano: Бородіно) es un asentamiento de tipo urbano del Raión de Bolhrad en el Óblast de Odesa de Ucrania. Según el censo de 2011 tiene una población de 1.661 habitantes.

Enlaces externos 

Localidades del Raión de Bolhrad